Села:
 Червоний Шлях — Харківська область, Балаклійський район

 Червоний Шлях — колишня назва села Станція Лосинівська (Чернігівська область, Ніжинський район)

Інше
 Червоний Шлях — місцевість Полтави.

 Червоний Шлях — колишня назва зупинного пункту Монастирський (Південна залізниця).

Див. також 
 Червоний шлях (журнал)
 Шлях